Smołdzino – wieś w województwie pomorskim, w powiecie kartuskim, w gminie Przodkowo
 Smołdzino – wieś w województwie pomorskim, w powiecie słupskim, w gminie Smołdzino
 Smołdzino – zlikwidowana stacja kolejowa w Smołdzinie, w województwie pomorskim
 Smołdzino – gmina wiejska w województwie pomorskim, w powiecie słupskim

Zobacz też 
 Smołdziny, Smołdziński Las, Elektrownia Wodna Smołdzino, Linia kolejowa Siecie-Wierzchocino – Smołdzino